Mohamed Bangura ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Bangura (Boxer) (* 1959), sierra-leonischer  Boxer
 Mohamed Bangura (Politiker), sierra-leonischer Politiker und Minister
 Mohamed Bangura (Fußballspieler) (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler